Żona doskonała – amerykański film z 2001 roku,
 Żona doskonała – francuski film z 2010 roku,
 Żona doskonała – (wł. La moglie perfetta) – powieść kryminalna Roberto Costantiniego z 2016 roku